Шварцберг — фамилия.

Известные носители 
 Шварцберг, Дора (Изидора Рафаиловна; род. 1946) — австрийская скрипачка и музыкальный педагог.
 Шварцберг, Ричард Доннер (1930—2021) — американский кинорежиссёр.
 Шварцберг, Эммануил Рахмиелевич (1923—2001) — советский актёр.
 Шварцберг, Яков Александрович (1885—1969) — врач-оториноларинголог.

См. также